В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Мартіна Навратілова і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс 6–2, 7–5.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 Кара Блек /  Ренне Стаббс (фінал)

 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (півфінал)
 Алісія Молік /  Магі Серна (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open